Мари-Софи Л. (урождённая — Мари-Софи Франсуаза Мишель Поша) (14 февраля 1963) — французская  кино и телевидения, , .

Биография 
Дебютировала на театральной сцене в 1984 году. Сыграла несколько главных ролей в фильмах Клода Лелуша. Была его третьей женой, в браке родилось трое детей. С 1994 года активно работала на телевидении.

Будучи в Калифорнии, познакомилась с движением сыроедения и увлеклась им, обучалась в Институте кулинарного искусства Living Light в Форт-Брэгге. Во Франции  создала L'instant Cru в 2013 году, веб-сайт, на котором транслируются видео, рецепты и онлайн-курсы по основам правильного питания.

В 2015 году опубликовала кулинарную книгу L’instant Cru , а в 2018 году — Raw Food.

Снялась в более, чем 25 кино- и телефильмах.

Избранная фильмография 
 2006 — Извините меня
 2004 — Жизнь прекрасна
 2001 – Королевы на один день
 1990 – Бывают дни... Бывают ночи
 1988 – Баловень судьбы – Виктория Лион, дочь Сама от второй жены
 1986 – Бандит – принцесса
 1986 — Мужчина и женщина: 20 лет спустя – Мари-Софи 
 1985 – Уйти, вернуться – Анжела

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт актрисы

Авторы книг по кулинарии
Актрисы телевидения Франции
Киноактрисы Франции
Активисты вегетарианского движения